Диллон Шеппард (; 27 февраля 1979, Дурбан, ЮАР) — южноафриканский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной ЮАР.

Карьера 
Начинал карьеру защитником в Аяксе из Кейптауна, позднее переквалифицировался в полузащитника.При тренере Карлуше Кейруше закрепился в составе сборной ЮАР. Летом 2004 года был на просмотре в «Торпедо-Металлурге», но из-за травмы вернулся в ЮАР. В декабре того же года подписал контракт с московским «Динамо». В составе закрепиться не смог, и после одного проведенного сезона перешёл в греческий «Паниониос», где тоже долго не задержался. Следующим клубом игрока стал «Мамелоди Сандаунс». С 2009 года Шеппард выступает за «Платинум Старс» из Рюстенбурга. В 2011 перешёл в «Голден Эрроуз», за полтора года в котором провел 33 игры, забив 4 мяча. В январе 2013 присоединился к «Марицбург Юнайтед».

Достижения 
 «Витс Юниверсити»
 Чемпион ЮАР: 2016/17

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки ФК «Аякс» Кейптаун
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Игроки ФК «Платинум Старс»
Игроки ФК «Голден Эрроуз»
Игроки ФК «Марицбург Юнайтед»
Игроки ФК «Витс Юниверсити»
Игроки сборной ЮАР по футболу